Le terme brasier peut désigner un feu de charbons ardents, et par extension un grand feu.

Il peut également faire référence à :

Patronyme 

 Charles-Henri Brasier (1864-1941), industriel français, cofondateur, avec Georges Richard, de l'entreprise automobile Richard-Brasier ;
 Martin Brasier (1947-2014), paléobiologiste et astrobiologiste anglais ;
 Ryan Brasier (né en 1987), joueur de baseball américain.

Œuvres

Audiovisuel 
 Brasier, un court métrage québécois écrit par Camille Trudel et réalisé par Emilie Mannering en 2021 ;
 Le Brasier, un film français d'Éric Barbier, sorti en 1991 ;
 Brasier, un téléfilm français d'Arnaud Sélignac, diffusé en 2005 sur M6 ;
 Le Brasier ardent, un film français réalisé par Ivan Mosjoukine et Alexandre Volkoff, sorti en 1923.

Littérature 
 Le Brasier de l'ange, un roman policier de James Lee Burke, publié en 1995.

Autres 
 le brasier, variété de grès  ;
 Brasier, une ancienne marque d'automobiles.